Stone Cold se poate referi la:

Persoane:
 Stone Cold Steve Austin (n. 1964), actor și fost wrestler american

Cărți:
 Stone Cold (roman de Swindells), un roman din 1993 de Robert Swindells
 Stone Cold (roman de Parker), roman de Robert B. Parker, ecranizat într-o serie de filme televizate
 Stone Cold (roman de Baldacci), roman de David Baldacci

În film & TV:
 Stone Cold (film din 1991), film de acțiune cu Brian Bosworth
 Stone Cold (film din 2005), adaptare a romanului lui Parker, și primul din seria de filme cu personjul Jesse Stone
 Stone Cold (serial TV), o adaptare din 1997 a romanului lui Swindells

În muzică:
 Stone Cold (cântec de Demi Lovato), un cântec din 2015 de Demi Lovato de pe albumul Confident
 Stone Cold (cântec de Jimmy Barnes), un cântec din 1993 de Jimmy Barnes, de pe albumul Heat
 "Stone Cold", un cântec de Rainbow de pe albumul Straight Between the Eyes
 "Stone Cold", un cântec de HammerFall de pe albumul Glory to the Brave

Vezi și
 Coldstone (dezambiguizare)